112. længdegrad kan henvise til:

 112. vestlige længdekreds
 112. østlige længdekreds